Три літа — рукописна книга поезій Тараса Шеченка (1843–1845 рр.)
 Три літа — вірш Тараса Шеченка, написаний 22 грудня 1845 р.
 Три літа — період творчості Тараса Шевченка (1843–1845 рр.)